Халха (от  — щит):

 Халха — историческая область Монголии
 Халха-монголы — основное население Монголии
 Халха — вариант названия реки Халхин-Гол
 Халха () — диалект монгольского языка, на котором основан халха-монгольский язык — литературная форма монгольского языка, употребляемая в Монголии